Lesbos (eiland); een Grieks eiland en bestuurlijk onderdeel van het gelijknamige departement
Lesbos (departement); een Grieks departement